Копа Италия () е футболен турнир, в който взимат участие всичките 20 професионални футболни клуба от Серия А и всичките 22 от Серия Б. Известна е още като Купа ТИМ, носеща името на официалния спонсор на турнира „Телеком Италия Мобиле“ („Telecom Italia Mobile“).

История 
Първото издание на турнира е през 1922, но в следващите години не се провежда. Възобновен е през 1936 година. Ювентус е рекордьор по слечелени купи – 10 и единствения отбор със сребърна звезда. Римляните са с най-много финали (17), следвани от Торино с 14. Победителят придобива право за участие в турнира за Купата на УЕФА през следващия сезон. На клубовете, които са спечелили купата 10 пъти, им се присъжда сребърна звезда, подобно на тези, които получават златна звезда за спечелване на Калчото 10 пъти. Тази звезда те трябва да носят на екипите си.

Формат на турнира 
На 28 юни 2007 г. форматът на турнира е променен. Новият формат намалява броя на участниците на 42 отбора, които се състезават в Серия А и Серия Б. Отпадат от участие отборите от Серия Ц и аматьорските дивизии. Също така е премахнат финалът от две срещи при разменено домакинство, като победителят ще бъде излъчван в един мач, домакин на който всяка година ще е Стадио Олимпико в Рим.

Победители по години

Финали

Отличия по клубове

Източници

Външни препратки 
 Всички резултати по години

Турнири по футбол в Италия